ASCM steht für:

 Anti-Ship Cruise Missile, Marschflugkörper gegen Schiffsziele, siehe Marschflugkörper #Militärische Klassifizierungen
 SCM Agreement, Abkommen der Welthandelsorganisation

Abkürzung